Tonya Denise "Teee" Sanders, född 28 mars 1968 i Los Angeles, är en amerikansk före detta volleybollspelare.
Sanders blev olympisk bronsmedaljör i volleyboll vid sommarspelen 1992 i Barcelona.

Källor 

Amerikanska volleybollspelare
Amerikanska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1992
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1992 från USA
Tävlande i volleyboll vid olympiska sommarspelen 1992
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1996 från USA
Tävlande i volleyboll vid olympiska sommarspelen 1996
Födda 1968
Levande personer
Kvinnor